Don't let it bring you down (Neil Young) (1970), een lied van Neil Young met een cover van onder meer Annie Lennox
 Don't let it bring you down (Wings) (1978), een lied van Wings dat werd geschreven door Denny Laine met Paul McCartney